Obrež je lahko:
 Obrež (Slovenija)
 Obrež Kalnički (Hrvaška)
 Obrež Vivodinski (Hrvaška)
 Obrež Zelinski (Hrvaška)
 Obrež, Pećinci (Srbija)
 Obrež, Varvarin (Srbija)